Sydney International steht für:

 Sydney International (Badminton), australische Meisterschaften im Badminton
 ATP Sydney (Apia International), Herrentennisturnier
 WTA Sydney (Apia International Sydney), Damentennisturnier